Station Piwniczna is een spoorwegstation in de Poolse plaats Piwniczna-Zdrój.

Piwniczna